Charouz bezeichnet:

 Charouz Racing System, tschechisches Motorsportteam

Charouz ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Charouz (* 1954), tschechischer Automobilrennfahrer und Motorsportteameigner 
 Jan Charouz (* 1987), tschechischer Automobilrennfahrer
 Petr Charouz (* 1991), tschechischer Automobilrennfahrer